Мун Чонхи (Moon Chung-hee 문정희) (р. 25 мая 1947, Посон, Южная Чолла) — поэтесса из Южной Кореи.

Краткая биография 
Окончила среднюю школу для девочек, затем отделение корейского языка и литературы университета Тонгук в Сеуле и там же аспирантуру. Принимала участие в писательской программе Йовского университета (США). Преподает в том же университете.

Творчество 
Первый сборник стихов опубликован в 1965 г., но признание пришло в 1969 г., когда два ее стихотворения («Бессоница» и «Ночь») были опубликованы в авторитетном ежемесячном журнале Wolgan Munhak. Всего выпустила 14 авторских сборников. Кроме того, ее стихи и эссе опубликованы во многих коллективных поэтических антологиях. Тематика поэзии разнообразна, в ней ярко звучат темы эмансипации, роли женщины в меняющемся южнокорейском обществе. Стихи поэтессы переведены на английский, немецкий, албанский (в переводе Силке Лирия Блюмбах), , шведский, испанский, иврит, французский, японский, индонезийский и русский языки. Является президентом Общества корейских поэтов.

Переводы на русский язык 
 Мун Чонхи. Вслед за ветром. Предисл. М. Д. Яснова, перевод с корейского М. В. Солдатовой, Е. А. Похолковой, И. Ю. Панкиной. М.: Центр книги Рудомино, 2015, 144 с. ISBN 978-5-00087-068-6.
 Корейские стихи  
 Сборник современных корейских поэтов 
 Одиночество (Мун Чонхи) (кодок)

Переводы на другие языки 
 Moon Chung-hee. Windflower. Translated by Choe Wolhee and Robert E. Hawks. Mt Pleasan: Hawks Publishing, 2004 (английский)
 Moon Chung-hee. Woman on the Terrace. Translated by Seong Kon Kim and Alec Gordon. New York: White Pine Press, 2007 (английский)
 Moon Chung-hee. Celle qui mangeait le riz froid. Paris: Bruno Doucey, 2012 (французский)
 Moon Chung-hee. Sång till gryningen. Stockholm: Bambulunden, 2013 (шведский)
 Moon Chung-hee. I Must Be the Wind. Translated by Richard Silberg and Claire You. New York: White Pine Press, 2014 (английский)
 Moon Chung-hee. Perempuan yang Membuat Air. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014 (индонезийский)

Награды 
 Премия современной литературы (1975)
 Премия Ким Соволя (1996)
 Премия Чон Чиёна (2004)
 Премия Цикада Швеции (2007)

Примечания 

Писатели Республики Корея
Выпускники Сеульского университета
Корейские поэты
Преподаватели вузов Республики Корея